

События 

 25 июля Юпитер прошёл на расстоянии около 15 дуговых минут от звезды Дельта Рака.
 Китайский город Чу Чанг был атакован огромной армией. Шанг-Янг, который руководил обороной города, применил для защиты города катапульты с зажигательными снарядами, а также далеко летящие «огненные стрелы».

См. также

Примечания